Michael Wilson puede hacer referencia a:
Michael Wilson, ciclista australiano.
Michael George Wilson, músico jamaicano.
Michael Wilson, baloncestista estadounidense.